Luigi Napolitano – politico italiano
Luigi Gerardo Napolitano – accademico e ingegnere italiano